

Ожидаемые события 
 30 марта — полное солнечное затмение, видимое на востоке Чукотского автономного округа России и Аляски США. Частное солнечное затмение затем пройдёт по Северной Америке.
 18 мая — в 3:33:20 по всемирному времени отсчитывается двухмиллиардная секунда эпохи Unix-времени.

Вымышленные события 
 В 2033 году заканчивается действие антиутопии англ. социолога М. Янга «Возвышение меритократии: 1870—2033».
 В 2033 году происходят события книги «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, последующей серии книг и одноимённой игры.
 В 2033 году происходят события аниме-сериала Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2nd GIG.

См. также

Примечания